Plêiades - grupo de estrelas na constelação do Touro
 Plêiades (mitologia) - na mitologia grega, filhas de Atlas e Pleione
 Plêiades de Berlim - grupo de jogadores de xadrez de Berlim

Desambiguação